

Arte 
 Arte gótica — estilo artístico que floresceu na Europa medieval
 Arquitetura gótica — estilo arquitetônico
 Literatura gótica — estilo literário

História e linguística 
 Godos — povo germânico
 Língua gótica — língua germânica dos godos
 Alfabeto gótico — alfabeto medieval
 Escrita gótica — estilo de caligrafia medieval também conhecido como blackletter

Outros usos 
 Gótico (estilo de vida) — subcultura ou estilo de vida
 Moda gótica — vestuário ou moda
 Gótico Lolita —  moda urbana japonesa
 Rock gótico —  gênero musical